Peraleda de la Mata kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peraleda de la Mata (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Peraleda de la Mata (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar